Гавриил Васильевич Свешников (1908 — ?) — советский инженер-строитель, Герой Социалистического Труда (05.04.1971), лауреат Государственной премии СССР (1967).

Член КПСС с 1957 г.

С 1934 г., после окончания Харьковского инженерно-строительного института, работал в строительстве.

Во время войны — начальник стройучастка ГУ государственных материальных резервов при Совнаркоме СССР.

С 1945 г. — гл. инженер, затем управляющий строительно-монтажным трестом Главкиевгорстроя (Киевский строительно-монтажный трест № 1, строительно-монтажный трест № 1 комбината «Киевпромстрой», с 1971 г. строительно-монтажный трест № 1 Министерства промышленного строительства СССР, г. Киев).

В 1964 г. награждён орденом Ленина — за успехи, достигнутые в строительстве предприятий химической промышленности Украинской ССР.

В 1967 г. присуждена Государственная премия СССР — за участие в создании сборных железобетонных оболочек индустриального изготовления.

В 1968 г. в связи с 60-летием награждён Почетной грамотой Верховного Совета Украинской ССР.

Герой Социалистического Труда (05.04.1971).

Сочинения:
 Сборно-монолитные покрытия типа коротких цилиндрических оболочек промышленных зданий [Текст] / В. Ш. Козлов, А. Д. Либерман, Г. В. Свешников. — Киев : Будiвельник, 1966. — 125 с. : ил.; 20 см.
 Изготовление и монтаж предварительно напряженных железобетонных подкрановых балок пролетом 12 м [Текст] : Опыт строит.-монтажного треста № 1 Главкиевстроя /Г. В. Свешников, Ю. Н. Лузин, И. А. Белинский.- Москва: Стройиздат, 1964. - 25 с. : ил.; 22 см. 

Похоронен на Байковом кладбище Киева.

Источники 
 Свешников Гавриил Васильевич. Технический прогресс — основа современного строительства. (Беседа с дир. стройтреста No 1 М-ва пром. стр-ва УССР Г. В. Свешниковым). — Пром. стр-во и инж. сооружения, 1973, No 4
 Будівничий [Гаврило Васильович Свєшников] / Георгій Долженко // Урядовий кур'єр. — 2008. — 4 квіт. — С. 19.
 Ежегодник БСЭ, 1968.